Агат-18 и Агат-18К — шкальные полуформатные фотоаппараты объединения БелОМО, предназначенные для начинающих фотолюбителей.

Модель «Агат-18К» отличается от «Агат-18» возможностью подавать отснятую фотоплёнку в пустую приёмную кассету, устанавливаемую вместо приёмной катушки и не перематывать её обратно; а также наличием на спусковой кнопке резьбы под спусковой тросик и блокировкой спусковой кнопки надетой крышкой объектива. Модель «Агат-18К» комплектуется темляком, прикрепляемым к штативному гнезду.

Стоимость фотоаппарата «Агат-18» в 1987 году — 19 рублей.

Технические характеристики 
 Корпус фотоаппарата пластмассовый разъёмный, зарядка 35-мм фотоплёнкой в стандартных кассетах. Взвод затвора осуществляется от вращения зубчатого колеса при протяжке плёнки на один кадр, счётчик кадров — автоматический с ценой деления в 6 кадров 18*24 мм.
 Объектив «Индустар-104» 2,8/28, несъёмный. Наводка на резкость по шкале расстояний от 0,9 м до бесконечности. Имеется шкала глубины резкости в виде выемок обоймы объектива. Разрешающая способность : 40 лин/мм в центре кадра, 22 лин/мм по краям.
 На фотоаппарате «Агат-18» установлен двухлепестковый центральный залинзовый затвор — диафрагма. Выдержка «В» отсутствует.
 При диафрагме 2,8 отрабатывается выдержка 1/60 с, при диафрагме 16 — 1/250 с. На камере отсутствует кольцо установки выдержек, имеется только кольцо установки значений диафрагмы. Пары диафрагма—выдержка связаны между собой и не могут быть изменены.

 Установка экспозиции — ручная по символам погоды. На калькуляторе (табличном экспонометре) устанавливается значение светочувствительности фотоплёнки, нужное значение диафрагмы устанавливается в соответствии с символом погоды.
 Видоискатель камеры имеет запас по полю зрения. Для определения размеров изображения на кадре имеются светящиеся кадроограничительные рамки с параллактическими метками.
 Подключение фотовспышки — центральный синхроконтакт (бескабельное).

Литература 
 Фотоаппарат «Агат-18». Руководство по эксплуатации.
 Воробей П. С. В помощь фотолюбителю. — Минск: Полымя, 1993

Ссылки 
 Информация о выпусках фотоаппарата «Агат-18»
 Информация о выпусках фотоаппарата «Агат-18К»
 Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. «Агат — 18» и «Агат — 18К»

Фотоаппараты БелОМО
35-мм полуформатные фотоаппараты
Шкальные фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 1984 году